А́нна Валенти́новна Старово́йтова (, род. , Солигорск, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VI и VII созывов.

Биография 
Родилась 8 августа 1966 года в Солигорске.

В 1988 году окончила Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького по специальности «Учитель математики, информатики и вычислительной техники».

Работала в г. Минске учителем математики средней школы № 158, заместителем директора по научно-методической работе гимназии № 13, заместителем начальника управления образования Фрунзенского района г. Минска. С марта 2003 года по октябрь 2016 года работала директором средней школы № 195 (в 2009 году переименована в гимназию № 31) г. Минска.

Была депутатом Минского городского Совета депутатов двадцать шестого и двадцать седьмого созывов, являлась председателем комиссии по образованию, науке, культуре и спорту.

11 сентября 2016 года избрана на парламентских выборах депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Сухаревскому избирательному округу № 101. По результатам голосования, за её кандидатуру были поданы 22 303 голоса (54,2 % от общего числа), явка избирателей на округе составила 60,9 %.

17 ноября 2019 года на парламентских выборах избрана депутатом Каменногорскому округу № 101. По результатам голосования, за её кандидатуру были поданы 16 274 голосов (37,59 % от общего числа), явка избирателей на округе составила 64,07 %. Является членом Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. После президентских выборов 2020 года и последовавших за ними массовых протестов игнорировала проведение встреч с избирателями своего округа, недовольными сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, ссылаясь то на болезнь, то на отпуск, то на сложную эпидемиологическую обстановку.

Накануне парламентских выборов 2016 года вышла из состава Коммунистической партии Беларуси, в настоящее время беспартийная.

Личная жизнь

Семья 
Муж — Игорь Аркадьевич Старовойтов, физиотерапевт, заведующий физиотерапевтическим отделением 11-й городской клинической больницы Минска. У супругов есть дочь.

Увлечения 
Любит теннис и бег на лыжах, а также плавание. Любит готовить.

Сведения о доходах 
Декларированный доход Старовойтовой за 2018 год составил 38,5 тысяч белорусских рублей. Согласно декларации, в собственности Старовойтовой находятся квартира в Минске площадью 66,7 кв. м, земельный участок в Минской области площадью 0,0447 га, капитальное строение в Минской области 46,8 кв. м, легковой автомобиль Volvo S80 2010 года выпуска.

Награды 
 почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь,
 нагрудный знак Министерства образования Республики Беларусь «Выдатнiк адукацыi» (2015).

Примечания 

Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Выпускники Белорусского государственного университета
Депутаты Минского городского совета
Награждённые Почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании